Hankinson ist der Name folgender Orte:
 Hankinson (North Dakota), Ortschaft im Richland County, North Dakota, USA

Hankinson ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Hankinson (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Casey Hankinson (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Drew Hankinson (* 1983), US-amerikanischer Wrestler
 Peter Hankinson (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Phil Hankinson (1951–1996), US-amerikanischer Basketballspieler